Under the Skin ist der Titel folgender Filme:

 Under the Skin (1997), britisches Filmdrama
 Under the Skin (2013), britischer Science-Fiction-Thriller